Parasaurolophini – wymarłe plemię dinozaurów, ornitopodów z rodziny hadrozaurów i podrodziny lambeozaurów. Do ich najbliższych krewnych należą Lambeosaurini. Obejmuje dwóch pewnych przedstawicieli: amerykańskiego parazaurolofa i azjatyckiego charonozaura (choć jedna z prac podaje w wątpliwość odrębność tego ostatniego). Spór dotyczy zaliczenia do niej pirenejskich Arenysaurus i Blasisaurus. Obejmuje duże kaczodziobe z wydrążonymi grzebieniami na głowie, żyjące w kredzie późnej.

Historia 

Pierwsze wspomnienie członka Parasaurolophini pojawia się po raz pierwszy w publikacji Williama Parksa z 1922 pod tytułem Parasaurolophus walkeri: a new genus and species of crested trachodont dinosaur. W 1920 odbyła się ekspedycja Uniwersytetu w Toronto. Zbadano brzegi rzeki Red Deer w Albercie. L. W. Dippell znalazł tam wśród skał formacji zwanej Belly River szkielet, później przewieziony i zmontowany w Royal Ontario Museum of Palaeontology.

Parks zwrócił szczególną uwagę na ciężką budowę zwierzęcia i zdobiący jego głowę grzebień. Zauważył podobieństwa do rodzaju zaurolof, opisanego przez Barnuma Browna w 1912 na podstawie skamieniałości znalezionych w skałach formacji Edmonton nad tą samą rzeką, zaliczonego do rodziny Trachodontidae. Parks zaliczył więc zbadany rodzaj do rodziny Trachodontidae i podrodziny Saurolophinae. Również kierując się podobieństwem do zaurolofa nadał swemu odkryciu nazwę rodzajową parazaurolof. Do innych ważnych znalezisk należy czaszka młodocianego osobnika z formacji Dinosaur Park w Albercie. Pierwszy gatunek nazwano P. walkeri, kolejny P. tubicen opisał Wiman w 1931. Pierwsze i kolejne znaleziska tego gatunku pochodzą z Meksyku. Generalnie okazy parazaurolofa należą do rzadkości.

Tymczasem zmieniono rodzinę, do której zaliczano parazaurolofa, na hadrozaury, czyli Hadrosauridae. Paul Sereno w 1998 zdefiniował Hadrosauridae jako klad obejmujący wszystkich potomków ostatniego wspólnego przodka zaurolofa i parazaurolofa – taka grupa obejmowałaby identyczne taksony co Hadrosauridae sensu Forster, 1997.

W 1961 John Ostrom opisał trzeci gatunek P. cyrtocristatus. Skamieniałości pochodziły z Nowego Meksyku. Zaliczył go do rodziny hadrozaurów i podrodziny lambeozaurynów.

Pod koniec XX wieku parazaurolofa określano najbardziej „ukochanym” i najszerzej przedstawianym hadrozaurem.

Kolejne skamieniałości znaleziono nad wyznaczającą fragment rosyjsko-chińskiej granicy rzeką Amur, po stronie chińskiej, gdzie pozostałości kaczodziobych znajdywano już wcześniej, ale zaliczano do rodzajów zaurolof i Trachodon. Publikacja opisująca nowy rodzaj ukazała się w 2000 piórem badaczy o nazwiskach Godefroit, Zan i Jin. Ukuli oni nazwę rodzajową odkrytego nad rzeką dinozaura od Charona, przewoźnika dusz przez piekielną rzekę Styks w mitologii greckiej. Godefroit i współpracownicy opisali charonozaura jako najbliższego jak dotąd krewnego parazaurolofa. Odtąd w publikacjach pojawia się klad łączący parazaurolofa z charonozaurem.

W 2009 opisano znalezione w Pirenejach w Hiszpanii szczątki, którym nadano nazwę rodzajową Arenysaurus. Uznano je za należące do bazalnego Lambeosaurinae. Rok później zespół tym razem pod kierunkiem Penelope Cruzado-Caballero opisał z podobnych terenów Blasisaurus, również uznanego za pierwotnego Lambeosaurinae.

W 2013, przy okazji opisu nowego rodzaju kaczodziobego Canardia, Prieto-Márquez i współpracownicy wprowadzili formalnie plemię Parasaurolophini, wraz z innymi plemionami lambeozaurynów. Wcześniej pisano o "kladzie parazaurolofa" (The Parasaurolophus-clade). Także w 2013 ukazała się praca zaliczająca do Parasaurolophini Arenysaurus i Blasisaurus.

Budowa 
Wśród cech diagnostycznych Parasaurolophini Prieto-Márquez i współpracownicy zaliczają między innymi budowę językowatego kształtu, pogrubionej w kierunku grzbietowo-brzusznym powierzchni stawowej nosowej kości czołowej. Powierzchnia ta przedłuża się w kierunku grzbietowo-tylnym, u zwierząt dorosłych aż do nawisu nad kością ciemieniową. Z kolei powierzchnia ektokranialna na tej samej kości była spłaszczona dziobowo-ogonowo. Iloraz jej długości do szerokości wynosi poniżej 0,4. Natomiast – wydawałoby się – charakterystyczna kość ciemieniowa, nie sięgająca potylicy, występowała także u innych Lambeosaurinae, jak Arenysaurus (jednak część prac zalicza tego ostatniego do Parasaurolophini).

Autorzy podają wśród cech diagnostycznych także budowę kości jarzmowej, której brzeg oczodołowy cechuje się szerokością większą od brzegu podskroniowego i ściśniętego brzegu brzusznego okna podskroniowego. Inną cechą diagnostyczną jest krótki wyrostek zapanewkowy kości biodrowej wraz z pewnym stosunkiem jego długości. Kolejna cecha dotyczy kości kulszowej, długość jej trzonu podzielona przez długość brzusznego dystalnego wyrostka wynosi przynajmniej 1/4. Wyrostek dystalny przyjmuje kształt butowaty, a jego długa osi leży dziobowo-brzusznie, z nachyleniem rozpoczynającym się od brzegu grzbietowego.

Systematyka 

Parazaurolof i jego krewni, zaliczani do rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych, należeli w jego obrębie do infrarzędu ornitopodów, grup Iguanodontia, Styracosterna i Ankylopollexia, następnie zaś Hadrosauriformes oraz Hadrosauroidea. Te ostatnie określa się za Sereno jakie iguanodony bliższe parazaurolofowi niż iguanodontowi, bądź też za Prieto-Márquezem jako taksony bliższe hadrozaurowi niż iguanodontowi. Zaliczają się do nich między innymi hadrozaury, Gilmoreosaurus, fukuizaur, probaktrozaur czy Gongpoquansaurus.

W ich obrębie klasyfikowane są dalej do rodziny dinozaurów kaczodziobych, czyli hadrozaurów, definiowanych albo szerzej, jak Horner, jako klad obejmujący wszystkich potomków ostatniego wspólnego przodka parazaurolofa i telmatozaura, albo węziej, jako ostatniego wspólnego przodka Lambeosaurinae i Hadrosaurinae (ten ostatni klad Weishampel określa raczej mianem Euhadrosauria) czy też parazaurolofa i zaurolofa. W tej rodzinie oprócz taksonów bazalnych takich jak telmatozaur wyróżnia się dwie podrodziny, w tym podrodzinę lambeozaurynów Lambeosaurinae. Zaliczają się do niej taksony bliższe parazaurolofowi niż zaurolofowi. Taksony spełniające relację odwrotną, tzn. bliższe zaurolofowi, należą do drugiej podrodziny Hadrosaurinae (hadrozaury płaskogłowe). Wymienia się wśród nich przykładowo edmontozaura, kritozaura, prozaurolofa. W podrodzinie Lambeosaurinae wyróżnia się kilka plemion, w tym właśnie Parasaurolophini.

Chociaż typ nomenklatoryczny taksonu parazaurolof opisany został przez Parksa na początku XX wieku, jednak plemię Parasaurolophini zdefiniowano formalnie w 2013. Dokonali tego Albert Prieto-Márquez, Fabio M. Dalla Vecchia, Rodrigo Gaete, Àngel Galobart przy okazji opisu nowego hadrozaura Canardia, zaliczonego przez nich do Aralosaurini, innego plemienia zdefiniowanego w tej samej pracy. Parasaurophini określono jako klad obejmujący Parasaurolophus walkeri, jak też wszystkie Lambeosaurinae bliżej spokrewnione z rzeczonym parazaurolofem niż z lambeozaurem, tsintaozaurem i aralozaurem. Funkcjonuje też definicja krótsza, pochodząca z pracy Evansa, wskazująca na taksony bliższe parazaurolofowi niż korytozaurowi.

Autorzy formalnej definicji Parasaurolophini zaproponowali następujący kladogram (zmodyfikowano):

Do bliskich krewnych parazaurolofa i charonozaura należał Arenysaurus pochodzący z późnego mastrychtu z Pirenejów. Cechował się pewnymi typowymi dla Parasaurolophini cechami, jak budowa kości skroniowej, nie sięgającej potylicy, ale brakowało mu innych synapomorfii tej grupy. W rezultacie jego odkrywcy uznali go raczej za bazalnego członka Lambeosaurinae, stanowiącego grupę siostrzaną aralozaura i kladu tworzonego razem przez Parasaurolophini i Corythosaurini. Odkryty nieco później Blasisaurus sklasyfikowany został w podobny sposób. Autorzy opisu tego rodzaju, Penélope Cruzado-Caballero i współpracownicy, przedstawili w swojej publikacji następujący kladogram (zmodyfikowano):

Blasisaurus tworzy w nim klad z Arenysaurus. Nie wchodzą one natomiast w skład Parasaurolophini. Podobnie relacje między taksonami przedstawiały się na kladogramie z publikacji Peredy-Suberbioly i współpracowników, nie uwzględniającej jeszcze Blasisaurus.

Jednakże inna, późniejsza praca zalicza oba pirenejskie dinozaury już do Parasaurolophini. Analizę autorstwa Penelope Cruzado-Caballero i współpracowników obrazuje następujący kladogram (zmodyfikowano):

Odmienne od powyższych stanowisko prezentuje praca autorstwa Xing et al. z 2017, skupiająca się bardziej na hadrozaurach płaskogłowych. Przedstawia ona charonozaura jako najbliższego krewnego Parasaurolophus tubicen, bliższego nawet od dwóch pozostałych gatunków parazaurolofa. Stoi to w sprzeczności z zasadnością wyróżniania rodzaju charonozaur. Co więcej, używając nazwy Parasaurolophini, praca nie zalicza doń żadnego innego rodzaju. Jako grupę siostrzaną Parasaurolophini podaje bowiem Lambeosaurini, z Arenysaurus czyniąc dopiero grupę siostrzaną kladu złożonego z wspomnianych dwóch plemion, a więc takson bardziej bazalny.

Rozmieszczenie geograficzne i paleoekologia 
Parazaurolof występował jedynie na terenach Ameryki Północnej. Gatunek typowy znany jest z kanadyjskiej Alberty, P. cyrtocristatus z Nowego Meksyku, P. tubicen z Meksyku. Szczątki charonozaura pochodzą z Azji, z Chin. Datowane są one na mastrycht. Arenysaurus zamieszkiwał tereny Pirenejów w dzisiejszej Hiszpanii.

Uwagi

Przypisy 

Hadrozauroidy
Hasła rozbudowane w ramach Miesiąca Wyróżnionego Artykułu 2019